Artur Bernardes — 12.º presidente do Brasil
 Presidente Bernardes (Minas Gerais) — município brasileiro
 Presidente Bernardes (São Paulo) — município brasileiro
 Refinaria Presidente Bernardes

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos